Николай Николаевич Васильев (1923—1944) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Николай Васильев родился 4 июня 1923 года в посёлке Нижне-Исетск (ныне — в черте Екатеринбурга) в крестьянской семье. Окончил семь классов неполной средней школы. С 30 июля 1940 года по 30 ноября 1942 года Васильев работал электриком на заводе «Строммашина»(Свердловском лифтостроительном заводе).

В июне 1942 года он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Октябрьским районным военным комиссариатом Свердловска. С весны 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года младший сержант Николай Васильев был наводчиком противотанкового ружья 107-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время форсирования Десны и битвы за Днепр.

На фронте стал членом ВЛКСМ и кандидатом в члены КПСС.

В ходе форсирования Десны Васильев первым в своём подразделении переправился через реку на западный берег и огнём из противотанкового ружья уничтожал немецкие огневые точки, прикрывая переправу других подразделений.

22 сентября 1943 года в ходе наступления на село Петровка Щорского района Черниговской области Украинской ССР, когда противник предпринял контратаку силами роты пехоты и 8 танков, поддержанными бронемашинами. Васильев, выдвинувшись вперёд с противотанковым ружьём и подпустив их поближе, открыл огонь, подбив 2 средних танка и 1 тяжёлый, 1 грузовую автомашину с боеприпасами, 1 бронемашину. Остальные силы противника были вынуждены повернуть обратно, а большая часть пехотинцев была уничтожена автоматным огнём советских пехотинцев. Во время форсирования Днепра Васильев, переправившись на западный берег реки, уничтожил немецкий дзот со станковым пулемётом внутри. В дальнейшем, собрав данные об огневой системе врага, он доставил их командованию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Николай Васильев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Награду Васильев получить не успел, так как 17 января 1944 года скончался от полученных в бою ранений.

Похоронен в братской могиле в посёлке Репки Черниговской области.

Награды 
 Орден Ленина;
 Орден Отечественной войны 2-й степени.

Память 
 Мемориальная доска на здании Свердловского лифтостроительного завода была установлена.
 Памятник Васильеву установлен в Екатеринбурге, в его честь названы школа № 34 и музей в том же городе. Фотографии памятника в Екатеринбурге
 Названа улица в посёлке Репки Черниговской области

Примечания

Литература 
 
 Церковный М. Ф., Шиганов А. Д., Юрьев Б. Ф. Героев подвиги бессмертны.- Киев: 1982.

Участники битвы за Днепр
Умершие от ран
Похороненные в Репках